Л (кириллица):

 Л — буква кириллицы.
 Л — серия русских пассажирских паровозов конструкции Лопушинского, выпускалась в 1914—1918 и 1923—1926 годах.
 Л — серия советских грузовых паровозов конструкции Лебедянского, выпускалась в 1945—1955 годах.
 Л — тип контактно-аккумуляторных электровозов для метрополитена.
 Л — четвёртая ступень ракеты-носителя «Молния» (8К78).
 л — условное обозначение литра.

См. также 
 L (значения, латиница)